Fletcher steht für:

 Fletcher (Familienname), der Familienname Fletcher
 Fletcher (Sängerin)
 Fletcher School of Law and Diplomacy der Tufts University
 Freiherrlich von Fletchersches Lehrerseminar in Dresden
 Fletcher-Klasse, Klasse von Zerstörern der US-Marine im Zweiten Weltkrieg
 Fletcher FU-24 (heute: PAC Fletcher), Agrarflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Fletcher
 Fletcher Boats, britischer Hersteller von Booten
 Fletcher Aviation Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller

Geographische Objekte in der Antarktis:

 Fletcher Bay (Antarktika), Bucht an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land
 Fletcher Bluff, Kliff auf der Adelaide-Insel
 Fletcher-Halbinsel, Halbinsel im Ellsworthland
 Fletcher Ice Rise, Eisdom im Ellsworthland
 Fletcher-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des George-V.-Lands
 Fletcher Island (Antarktika), Insel vor der Küste des George-V.-Lands
 Fletcher-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland
 Kap Fletcher, Kap an der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Lake Fletcher, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fletcher (Idaho), Ort im Lewis County, Idaho
 Fletcher (Illinois), gemeindefreies Gebiet im McLean County, Illinois
 Fletcher (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Fulton County, Indiana
 Fletcher (Kentucky), Ort im Laurel County, Kentucky
 Fletcher (Michigan), Ort im Kalkaska County, Michigan
 Fletcher (Minnesota), Ort im Hennequin County, Minnesota
 Fletcher (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Jefferson County, Missouri
 Fletcher (Nevada)
 Fletcher (North Carolina)
 Fletcher (Ohio)
 Fletcher (Oklahoma)
 Fletcher (South Carolina)
 Fletcher (Texas)
 Fletcher (Vermont)
 Fletcher (Virginia)
 Fletcher (West Virginia)
 Fletcher Bay (Washington)
 Fletcher Field (Maine)
 Fletcher Mill (Virginia)

Siehe auch:
 Fletcher Bay
 Fletcher Island
 Fletcher Township